Battaglia del monte Tabor – battaglia del novembre del 67 tra Romani e Giudei nel corso della prima guerra giudaica
 Battaglia del monte Tabor – battaglia del 1799 tra truppe francesi di Napoleone Bonaparte e truppe dell'Impero ottomano